Live From The PureVolume House - PureVolume Session é um álbum ao vivo gravado na PureVolume House, e foi lançado no dia 6 de julho de 2009 pela banda de pop punk Forever the Sickest Kids. Enquanto os cinco integrantes da banda faziam sua performance, Kent estava parado no fundo do palco, como se nem estivesse participando do show; algo curioso, pois em outras apresentaçãos acústicas Kent sempre aparece como terceiro violonista.

Faixas

Formação 
 Jonathan Cook → Vocal
 Caleb Turman → Violão, Vocal
 Austin Bello → Vocal
 Kyle Burns → Percussão
 Marc Stewart → Violão
 Kent Garrison →

Referencias 

Álbuns de Forever the Sickest Kids
Álbuns de pop punk
Álbuns de power pop
Álbuns ao vivo de 2009